Ла Керенсија има више значења:

 Ла Керенсија (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Керенсија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Керенсија (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Керенсија (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Керенсија (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Керенсија (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Керенсија (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Керенсија (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Керенсија (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Керенсија (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Керенсија (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Керенсија (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Керенсија (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Керенсија (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику